Mwinyi ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Hassan Mwinyi (* 1925), tansanischer Staatspräsident 1985 bis 1995
 Hussein Mwinyi (* 1966), tansanischer Politiker
 Rajab Mwinyi (* 1984), burundischer Fußballspieler